Akestoridas oder Akestorides () ist der Name von:

 Akestorides, athenischer Archon im Jahr 504/3 v. Chr., siehe Liste der athenischen Archonten
 Akestorides, athenischer Archon im Jahr 474/3 v. Chr., siehe Liste der athenischen Archonten
 Akestorides von Korinth, Oberbefehlshaber in Syrakus im späten 4. Jahrhundert v. Chr.
 Akestorides (Olympionike), Wagenlenker im späten 3. Jahrhundert v. Chr.
 Akestorides (Autor), schrieb vier Bücher mit mythischen Geschichten
 Akestorides-Maler, attischer Vasenmaler des 5. Jahrhunderts v. Chr.